Николай Николаевич Ланге (, Санкт-Петербург — 15 февраля 1921, Одесса) — русский , ученик и последователь основателя петербургской школы университетской философии и психологии М. И. Владиславлева. Учредитель и глава Одесского философского общества.

Биография 
После окончания Санкт-Петербургской второй гимназии (1878) и историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета (1882) был оставлен на кафедре философии. В следующем 1883 году был направлен на стажировку в Германию и Францию, где слушал философские курсы за границей и работал в психологическом институте Вильгельма Вундта. Интересные результаты этой работы, касающиеся внимания, были опубликованы сначала в «Philosophische Studien» Вундта (т. IV), а затем, в переработанном виде, в книге: «Психологические исследования. Закон перцепции. Теория волевого внимания» (Одесса, 1893).

В 1888 г. получил степень магистра философии за работу «История нравственных идей XIX века». В 1894 г. Н. Н. Ланге защитил докторскую диссертацию «Психологические исследования: Закон перцепции. Теория волевого внимания», в которой выступил как один из основоположников российской и видный представитель мировой опытной и экспериментальной психологии конца XIX.

Выступив в качестве приват-доцента по философии в Санкт-Петербургском университете, Ланге вскоре был назначен в Одессу, на кафедру философии Новороссийского университета (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова), которую занимал продолжительное время. С 1888 приват-доцент, затем профессор Новороссийского университета (Одесса), где в 1896 организовал одну из первых в стране экспериментальных психологических лабораторий.

Занимался проблемами восприятия, внимания, памяти, мышления на основе понимания двигательных реакций как первичных по отношению к собственно психическим процессам. Сформулировал закон перцепции, согласно которому восприятие имеет стадиальный характер от обобщённого к дифференцированному образу.
Автор моторной теории внимания, в соответствии с которой, колебания внимания при так называемых двойственных изображениях определяются движениями глаз, обегающих изображённый контур.

Учеником Н. Н. Ланге был один из видных украинских психологов Д. Г. Элькин.

Закон Ланге 
Закон перцепции Ланге: Закон восприятия, суть которого заключается в следующем: процесс восприятия представляет собой быструю смену менее конкретного, более общего восприятия предмета, явления более частным, конкретным, дифференцированным.

Другие сочинения 
 «История нравственных идей XIX века» (ч. I, СПб., 1888);
 Ланге Н. Н. О действии гашиша (Психологическая заметка). — Москва, 1889;
 «Душа ребёнка» (СПб., 1892, по Прейеру);
 «Письма Элоизы к Абеляру» // «Южный сборник в пользу пострадавших от неурожая» (Одесса, 1892);
 Перевод с примечаниями «Первой аналитики» Аристотеля (СПб., 1894).
 «Учебник логики» (Одесса, 1898);
 «Великие мыслители XIX века. Лекция I. Кант и «Критика чистого разума» (Одесса, 1901);
 «Теория В. Вундта о начале мифа» (Одесса, 1912)

Известные ученики 
 Элькин, Давид Генрихович

Примечания

Ссылки 

 
 
 Закон перцепции

Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели Одесского университета
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона